Појам Качин може да означава:

 Качин (држава), једна од држава Мјанмара
 Качин (народ)
 Качин (језик)
 Качин (Падова), насеље у Италији у округу Падова, региону Венето